Бу́рса — многозначный термин, который может означать:

География 
 Бурса (город) — город в Турции;
 Бурса (ил) — провинция (ил) в Турции;
 Бурса — село в Таджикистане.

Персоналии 
 Бурса, Анджей (1932—1957) — польский поэт, прозаик, драматург и журналист.
  (1813—1884) — чешский архитектор.

Прочее 
 бу́рса — подготовительные классы духовной семинарии; в просторечии или шутливо — также сама семинария;
 в СССР (главным образом, на Украине и в южной части России) в 1970-е, 1980-е годы, бурсой в народе называли ПТУ, а учащихся соответственно называли «бурсаками».
 синовиальная сумка (от  «сумка») — анатомическое образование, представляющее собой относительно замкнутую полость небольших размеров (как правило возле суставов или, реже, в более крупных полостях тела);

 общежитие при духовных учебных заведениях (семинариях, училищах), в которых воспитанники содержались на казённый счёт (в Российском государстве XVIII в.)
 в средние века — общежитие для бедных студентов при университетах в Европе;
 в средние века — общая касса какого-либо союза или учреждения, например монастыря.
 Бурса́ — шелковая персидская ткань.